Вовіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Вовіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос